Salviati är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antonio Salviati (1816–1890), italiensk konstnär och industriman
 Antonio Maria Salviati (1537–1602), italiensk kardinal
 Bernardo Salviati (1508–1568), italiensk kardinal
 Filippo Salviati (1582–1614), italiensk vetenskapsman
 Francesco Salviati (1510–1563), italiensk konstnär
 Gabriele Salviati (1910–1987), italiensk friidrottare
 Giovanni Salviati (1490–1553), italiensk kardinal
 Giuseppe Salviati (1520–1575), italiensk konstnär 
 Gregorio Antonio Maria Salviati (1727–1794), italiensk kardinal
 Leonardo Salviati (1540–1589), italiensk humanist
 Maria Salviati (1499–1543), italiensk adelsdam 

Italienska efternamn